Финал Кубка СССР по футболу 1988/1989 состоялся 25 июня 1989 года. «Днепр» переиграл московское «Торпедо» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московское «Торпедо» и днепропетровский «Днепр» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. На других же стадиях турнира команды сходились 6 раз: в четырёх случаях побеждали футболисты «Торпедо», в двух — «Днепра».

Счёт в финальном поединке был открыт на 34-й минуте полузащитником «Днепра» Антоном Шохом, который нанёс точный удар в угол ворот из-за пределов штрафной. В составе «Торпедо» своей активностью выделялись братья Савичевы, так ещё до перерыва Юрий забил мяч, который был отменён арбитром, усмотревшим в эпизоде офсайд.

Во втором тайме у футболистов «Торпедо» было два реальных шанса сравнять счёт. Сначала мяч от удара головой Андрея Рудакова зафиксировал голкипер «Днепра» Сергей Краковский, а затем всё тот же Юрий Савичев не воспользовался моментом у ворот соперника. Счёт до конца встречи так не изменился, и «Днепр» впервые в своей истории стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1989
Россия
Матчи ФК «Днепр» Днепр
Матчи ФК «Торпедо» Москва
События 25 июня
Июнь 1989 года
1989 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве